Slovo Poco je spojeno s následující pojmy:

 Poco (hudební skupina)
 Poco (album) – album skupiny Poco z roku 1970
 Poco (firma)